Готтфрід Гольторф (нім. Gottfried Holtorf; 21 травня 1912, Варнемюнде — 23 липня 1943, Атлантичний океан) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан.
 Гюнтер Гольторф, Ґюнтер Гольторф (нім. Gunther W. Holtorf; 4 липня 1937 — 4 жовтня 2021) — німецький мандрівник.